Список видов брюхоногих моллюсков рода Haliotis. Составлен по каталогу Филиппа Буше () и Сержа Гофа ().

A-I

J-R

S-W

Примечания 

Haliotis